19-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2012 год состоялась 27 января 2013 года в выставочном центре Shrine в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Номинанты были объявлены 12 декабря 2012 года. Почётного приза за жизненные достижения удостоен американский актёр Дик Ван Дайк.

Лауреаты и номинанты 
Здесь приведён полный список лауреатов и номинантов премии.

Кинематограф

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший актёрский состав в игровом кино

Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино

Телевидение

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучший актёрский состав в драматическом сериале

Лучший актёрский состав в комедийном сериале

Лучший каскадёрский ансамбль в телесериалах

Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф

См. также 
 Оскар 2013 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 Эмми 2013 (главная телевизионная премия США)
 Золотой глобус 2013 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2013 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)

Ссылки 
 Официальный сайт премии Гильдии киноактёров США

Примечания 

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
Кинопремии 2013 года
Телевизионные премии 2013 года